Plaats in Indonesië
 Klepu (Butuh), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Klepu (Ceper), een plaats in het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
 Klepu (Keling), een plaats in het regentschap Japara in de provincie Midden-Java
 Klepu (Kranggan), een plaats in het regentschap Temanggung in de provincie Midden-Java
 Klepu (Pringapus), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Klepu (Pringsurat), een plaats in het regentschap Temanggung in de provincie Midden-Java
 Klepu (Donorojo), een plaats in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
 Klepu (Sudimoro), een plaats in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
 Klepu (Sumbermanjing), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java